Мюнхенский трамвай (, мюнхенцы также называют «Tram» или «Trambahn») является основой общественного транспорта в Мюнхене наряду с метро и электричкой. Он обслуживается фирмой «Мюнхенское транспортное общество» () и координируется фирмой «Мюнхенский транспортный и тарифный союз» (). Был открыт 21 октября 1876 года в качестве конки, поэтапно электрифицирован в период с 1895 по 1918 годы.

Линии 
Сеть состоит из одиннадцати дневных маршрутов, общей длиной 79 км с 164 остановками. Для их обслуживания используются 95 трамваев. 50 км маршрутов имеют собственную колею. Среднее расстояние между остановками 485 метров и средняя скорость в сети 20,2 км/ч. Трамвай работает примерно с 4:30 до 01:30.

Также имеется четыре линии ночного трамвая, которые обслуживают 113 из 164 остановок с 1:30 до 4:30. Среди недели они ходят ежечасно, а в выходные каждые полчаса.

Линия  является единственной линией, покидающей территорию Мюнхена и заканчивается в Грюнвальде.

Маршрут дневных линий

Маршрут ночных линий 

На остановке Karlsplatz (Stachus) одновременно встречаются все ночные линии трамваев и ночные автобусы линий  и .

Остановки 
Большая часть остановок оборудована павильоном для ожидания, скамейками и мусорным ведром. На остановках вывешено расписание движения трамваев и имеются громкоговорители, на случай изменений. Некоторые остановки снабжены автоматами для продажи билетов. Высота платформы сделана на уровне трамвайной подножки.

Общие технические данные

Техника 
Мюнхенский трамвай использует стандартную колею шириной 1435 мм. Питание поездов электричеством осуществляется через контактный провод, свободно висящий между расположенными на опорах точками подвеса. Используется постоянный ток напряжением 750 вольт (до 2001 года — 600 вольт).

Депо 
В городе два трамвайных депо. Главное депо на Ständlerstraße и второе депо на Einsteinstraße.

Подвижной состав 
В Мюнхене по состоянию на январь 2014 года в пассажирской эксплуатации находятся вагоны 4 типов (P 3.16, R 2.2, R 3.3 и S 1.4/1.5). Летом ходит один экскурсионный (М 4.65), в декабре один рождественский (P 3.16) и один арендуемый трамвай для частных экскурсий (P 3.16). В сентябре 2012 года были заказаны 8 новых вагонов типа T 1.6. Первый вагон был поставлен в октябре 2013 года, когда вагоны войдут в пассажирскую эксплуатацию, ещё не известно.

Планы развития

Проектируются 
: Линия будет проходить на западе Мюнхена от остановки «Romanplatz» () до станции метро «Aidenbachstraße» (), длиной 8,7 км с 16 остановками, и заменит линию автобуса 51.

: Линия будет продлена на восток Мюнхена от станции метро «Макс-Вебер-Плац» ( и ) до станции городской электрички «Berg am Laim» (, , ), длиной 2,7 км с 6 остановками.

Планируются 
: Возможно продление до станции метро «Kieferngarten» ().

: Планируется возможное продление в новый район Freiham.

: От остановки «Elisabethplatz» () должна пересекать Английский парк и на остановке «Tivolistraße» вливаться в линию . Уже в течение 100 лет имелись различные планы для линии трамвая через Английский парк, которые до сих пор не осуществились. Новое предложение предусматривает оснащать трамваи дополнительным аккумулятором (Ultracap), чтобы пересекать парк без контактного провода.

: В июле 2010 года было остановлено проектирование ответвления от линии  после остановки «Waldfriedhof» до остановки «Lorettoplatz».

: Возможно продление до района Hasenbergl.

: Вместо продления метро линии  от станции «Mangfallplatz» до остановки «Krankenhaus Harlaching» () предлагают продлить линию по этому маршруту до остановки «Großhesseloher Brücke» (). Однако, конкретное планирование ещё не существует. Пока только ходят автобусы с тактом в 20 минут.

Стоимость проезда, виды билетов (Декабрь 2013 г.) 

 Билет на короткое расстояние (): 4 остановки на автобусе или трамвае или две остановки на метро или электричке стоит 1,30 €.
 Более длинная поездка в одной зоне () обойдется 2,60 €. Для детей от 6 до 14 лет на любое расстояние стоит 1,30 €.
 Можно купить за 12,50 € «штрайфенкарте» () (блок из 10 билетов-полосок) и компостировать 1 полоску (1,25 €) за одну поездку на короткое расстояние или две полоски (2,50 €) за более длинную поездку в одной зоне. На детей от 6 до 14 лет всегда 1 полоска (1,25 €) на любое расстояние. На детей от 15 до 21 года 1 полоска (1,25 €) для одной зоны.
 Можно купить дневной билет за 6,00 € на одного человека () или за 11,20 € до 5 человек () для «внутренней» зоны (); трехдневный билет стоит, соответственно, 15,00 и 25,90 €. Действительны до 6 утра следующего дня.
 Существуют проездные билеты на длительный срок (неделю, месяц или год) для обычных пассажиров и пассажиров, принадлежащих к различным социальным группам (школьники, студенты, пожилые люди и получатели социальной помощи).
 Например: Можно купить за 19,60 € недельный билет () на одного человека для поездок в пределах 4 колец () «внутренняя» зона (), но этот билет действителен только начиная с понедельника и будет действителен только до следующего понедельника 12 часов дня. Также на этом билете в сопровождении взрослого можно провезти 3 детей в возрасте до 14 лет, кроме с понедельника до пятницы с 6 до 9 утра.

Для детей до 6 лет в сопровождении взрослого проезд бесплатный. Билеты действительны для электрички (), метро (), трамваев () и автобусов (). С помощью специальных аппаратов при входе на станции или в автобусах и трамваях на билетах должно быть проставлено время начала их использования. Штраф за безбилетный проезд (или не прокомпостированный билет) — 40 €.

Примечания

Ссылки 
 Сайт MVG, фирмы, обслуживающей мюнхенские трамваи
 Частный сайт о мюнхенских трамваях

Транспорт Мюнхена
Трамвайные системы Германии
Трамвайные системы по алфавиту